Camposilvano è una frazione di Velo Veronese (VR)
 Camposilvano è una frazione di Vallarsa (TN)